Armen Manowčaryan – calciatore armeno
 Ēdgar Manowčaryan – calciatore armeno